Agathyrna fou una ciutat del nord de Sicília entre Tindaris i Calacte. S'atribueix el seu nom a Agathyrnus fill d'Èol.

Durant la Segona Guerra Púnica es va convertir en la seu d'un grup organitzat de bandits que saquejaven la rodalia i foren sotmesos pel cònsol Levinius el 210 aC, que en va establir quatre mil a Rhegium. Probablement llavors la ciutat fou privada dels drets municipals perquè no l'esmenta Ciceró però Estrabó diu que fou una de les ciutats subsistents de la part nord de Sicília, i apareix també a Plini el Vell, Tolomeu i en els Itineraris.

Ciutats romanes de Sicília